Nazeni Hovhannisyan (Armeens: Նազենի Հովհաննիսյան) (Jerevan, 18 juli 1982) is een Armeens actrice, presentatrice en onderwijzeres aan de Staatsinstituut voor Theater en Cinematografie van Jerevan. Hovhannisyan is in Jerevan geboren, destijds onderdeel van de Armeense Socialistische Sovjetrepubliek, en is van Koerdische afkomst. 

Van 2001 tot 2012 werkte ze voor het Armeense televisekanaal H1, waar ze tal van programma's presenteerde. Tijdens de Eurovisiesongfestival 2010 was ze de songfestivalcommentator namens Armenië. Sinds 2012 werkt ze als presentatrice bij Armenia TV.

Filmografie (selectie) 
 Nothing will stay (2007) ;
 The Three Friends (2008) ;
 Taxi Eli Lav A (2009) ;
 The Killed Pigeon (2009–2010) ;
 The Diary of the Cross Stealer (2010–2011) ;
 Ala Bala Nica (2011) ;
 Garegin Nzhdeh (2013)

Externe links 

Armeens acteur
Armeens presentator
Armeens onderwijzer
Koerdisch persoon